Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-1, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (finale)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Guy Forget (secondo turno)
 Goran Ivanišević (semifinali)

 Emilio Sánchez (campione)
 Jakob Hlasek (primo turno)
 Karel Nováček (semifinali)
 Goran Prpić (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1991
ATP Tour 1991